Kompilation (lateinisch , ‚Ausbeute‘ ← , ‚ausplündern‘, ‚berauben‘, ‚ausbeuten‘) steht für:

 Kompilation (Computerspiele), eine Zusammenstellung von Computerspielen, oft zu einem bestimmten Thema oder von einem bestimmten Entwickler oder Publisher
 Kompilation (Musik), eine Zusammenstellung verschiedener einzelner Musikstücke unter einem Gesichtspunkt
 Kompilationsfilm, eine Zusammenstellung verschiedener Filmsequenzen unter einem Gesichtspunkt
 Kompilation (Literatur), eine Zusammenstellung eines schriftlichen Werkes aus Versatzstücken (Zitaten) anderer schriftlicher Werke
 Kompilation (Recht), nichtsystematische Zusammenfassung des für einen bestimmten Lebensbereich geltenden Rechts; siehe auch Kodifikation

Siehe auch:

 Compiler, Computerprogramm, das ein anderes Programm in eine von einem Computer ausführbare Form übersetzt – dieses kompiliert